De afkorting ECR kan staan voor:

 European Conservatives and Reformists, een politieke fractie in het Europees Parlement; in het Nederlands: Europese Conservatieven en Hervormers (ECH).
 Euro Cargo Rail, een Frans spoorwegbedrijf voor goederenvervoer.